Ликов () — російське прізвище, яке походить від слова «лико» («»), що означає «луб'яні волокна».

Відомі носії

Чоловіки 
 Ликов Віктор Васильович (1930—1993) — прозаїк, член Національної спілки письменників України.
 Ликов Матвій Олександрович (1987) — російський актор та модель.
 Ликов Олег Вікторович (1973) — український академічний веслувальник, призер Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Жінки 
 Ликова Агафія Карпівна (1944) — сибірська самітниця з родини старообрядців-безпопівців Ликових.
 Ликова Валентина Яківна (1938) — український і російський педагог, професор.
 Ликова Лідія Павлівна (1913—2016) — радянська державна діячка, заступник голови Ради міністрів Російської РФСР.

Див. також 
 Ликови

Російські прізвища